Са́мнер () — англоязычная фамилия и топоним.

Персоналии 
 Самнер, Бернард (род. 1956) — британский музыкант.
 Самнер, Джеймс Батчеллер (1887—1955) — американский биохимик.
 Самнер, Джон Дэниел (1924—1998) — американский евангелический певец, автор песен и музыкальный промоутер.
 Самнер, Уильям Грэм (1840—1910) — американский социолог, философ, экономист и публицист, автор термина «этноцентризм».
 Самнер, Чарльз (1811—1874) — американский политик, сенатор от штата Массачусетс.
 Самнер, Чарльз (епископ) (1790—1874) — английский епископ.
 Самнер, Эдвин (1797—1863) — офицер армии США, участник Гражданской войны и Индейских войн.
 Стинг (наст. имя Гордон Мэттью Томас Самнер, род. 1951) — британский музыкант.
 Самнер, Грэхем Винсент (1924—1982) — британский учёный-антиковед.

Топонимы 
 Самнер — пригород Крайстчерча, Новая Зеландия.

См. также 
 Саммер — фамилия и топоним.